Cos o Cós puede referirse a:

COS 

 Aeropuerto de Colorado Springs (Estados Unidos), según su código IATA.
 Cooper Ornithological Society, una sociedad ornitológica fundada en 1893 en California. 
 Coordinadora Obrera Sindical.
 Sulfuro de carbonilo (aunque su fórmula química es OCS, se lo representa también como COS).

Cos o Cós 

 Cos, una isla griega.
 Cós (Alcobaça), freguesia portuguesa del municipio de Alcobaça, distrito de Leiría.
 Cos (Ariège), comuna francesa en Ariège.
 Cos (Cantabria), pueblo de Cantabria, España.
 Cos (ciudad), una ciudad de la isla de Cos.
 Cós (La Coruña), localidad y parroquia española de la parroquia de Cos, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.

cos 

 coseno, una función trigonométrica.